Evangelische Fachhochschule steht für folgende Hochschulen:

 Evangelische Fachhochschule Hannover, Niedersachsen
 Evangelische Fachhochschule Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz
 Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Evangelische Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen, Baden-Württemberg
 Evangelische Fachhochschule Darmstadt, ehemalige Bezeichnung der Evangelischen Hochschule Darmstadt

Siehe auch:
 Evangelische Hochschule (Begriffsklärung)